Az 1973–1974-es olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 27. kiírása. A győztes a Bologna lett másodszor.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

1 – 1 pont levonás.
2 – Az olasz szövetség döntése alapján.

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

1 – 1 pont levonás.
2 – Az olasz szövetség döntése alapján.

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapat: Milan (címvédő).

A csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

B csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Döntő

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa